The Thundering Herd (1925), een film van William K. Howard 
The Thundering Herd (1933), een film van Henry Hathaway